Łęczyca est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź :
 de la gmina de Łęczyca, dans le powiat de Łęczyca ;
 de la ville de Łęczyca, chef-lieu de cette gmina et du powiat de Łęczyca ;
 du village de Łęczyca, dans le powiat de Bełchatów.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Łęczyca, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Łęczyca, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Łęczyca, dans la voïvodie de Lublin ;
 du village de Łęczyca, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.